Ситникова, Анастасия:
 Ситникова, Анастасия Ивановна (1924—2016) — советская рабочая, Герой Социалистического Труда.
 Ситникова, Анастасия Казьминична (1918—1995) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.